Чухлиб () — украинская фамилия. Известные носители:
 Чухлиб, Василий Васильевич (1941—1997) — писатель, журналист, общественный деятель, литературовед, член Союза писателей и Союза журналистов СССР и Украины.
Чухлиб, Орислава (род. 1974) — украинская саночница.
 Чухлиб, Тарас Васильевич (род. 1966) — украинский историк, доктор исторических наук.